Ак-Тюз () — село (до 2012 года — посёлок городского типа) в Кеминском районе Чуйской области Киргизии. Административный центр и единственный населённый пункт Ак-Тюзского аильного округа. Код СОАТЕ — 41708 213 520 01 0.

География 
Находится в 45 км к северо-востоку от железнодорожной станции Кемин…

История 
Возник в 1938 году как посёлок при Ак-Тюзском полиметаллическом руднике и обогатительной фабрике.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кеминского района
Бывшие посёлки городского типа Киргизии